Braeside ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Braeside (Cook County, Illinois)
 Braeside (Lake County, Illinois)
 Braeside (New York)

in Australien:
 Braeside (Victoria)

in Kanada:
 Braeside (Ontario)
 Braeside (Calgary), Ortsteil von Calgary

in Schottland:
 Braeside (Greenock)
 Braeside (Eday) ein Stalled Cairn auf Eday
Sonstiges:
 Braeside Observatory, Observatorium in Flagstaff, Arizona